Карамышевы:

 Карамышевы — русские дворянские роды.
 Карамышевы — башкирский дворянский род.